Airconditioning (klimaatregeling)
 Airco, een vliegtuigfabriek